KJP ist die Abkürzung für:

 Karnataka Janata Paksha, indische Regionalpartei
 Kinder- und Jugendparlament
 Kinder- und Jugendplan des Bundes
Kinder- und Jugendpsychiatrie

Abkürzung